Notocelis är ett släkte av plattmaskar. Notocelis ingår i familjen Otocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Notocelis